Miejscowości w USA:
 Suffield – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford

Gminy w USA:
 Suffield (ang. Suffield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Suffield (ang. Suffield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Suffield – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Suffield – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)